Лома Куаче има више значења:

 Лома Куаче (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Куаче (Сан Лорензо Какаотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику